

Pessoas 
 Bobby Burns (ator)
 Robert Burns

Geografia 
 Burns (Kansas)
 Burns (Oregon)
 Burns (Tennessee)
 Burns (Wyoming)

Outros 
 Montgomery Burns
 2708 Burns

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos